Marik bezeichnet
 eine Sprache in Neuguinea, siehe Marik (Sprache)

Marik bzw. Mařík ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Marik (* 1940), deutscher Dirigent
 Christoph Marik (* 1977), österreichischer Degenfechter
 György Marik (1924–1988), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Michal Mařík (* 1975), tschechischer Eishockeytorhüter
 René Marik (* 1970), deutscher Puppenspieler und Schauspieler
 Rudolf Marik (1900–1976), österreichischer Theaterdirektor, Schauspieler und Chorsänger
 Susanne Marik (* 1966), österreichische Sängerin, Entertainerin und Schauspielerin